Mancano ima više značenja:
 Mancano (Parma)
 Mancano (Trento)
 Mancano